David Gray puede referirse a:

 David Gray, músico británico nominado al Grammy por mejor artista nuevo de 2002.
 David Gray, futbolista escocés del Manchester United.
David Gray (1979-), jugador profesional de snooker inglés.